Tine kan hentyde til flere artikler:
 Tine (pigenavn)
 Tine (roman) – en roman af Herman Bang fra 1889.
 Tine (film) – en filmatisering af ovennævnte roman fra 1964.

 TINE - Norsk virksomhed der fremstiller mejeriprodukter